Dit is een overzicht van de beste junioren schaatssters op de grote vierkamp vrouwen.

De leeftijdsgrens voor junioren is door de jaren nogal eens gewijzigd. Tegenwoordig is een schaatsster junior als zij aan het begin van het seizoen (1 juli) jonger is dan 19 jaar.

Vrouwen (junioren) grote vierkamp laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Vrouwen (junioren) grote vierkamp buitenbaan

Vrouwen (junioren) grote vierkamp laaglandbaan-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Schaatslijsten